Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2023 — предстоящий шахматный матч для определения нового чемпиона мира, который планируется провести с 7 апреля по 1 мая 2023 года в Астане. Действующему чемпиону Магнусу Карлсену предстояло защищать свой титул с Яном Непомнящим — победителем турнира претендентов 2022 года. Поскольку Карлсен отказался защищать титул, то Непомнящий будет играть матч с Дин Лижэнем, занявшим второе место на турнире претендентов.

Отказ Карлсена от участия 
В случае отказа действующего чемпиона мира  от защиты своего титула, матч за звание чемпиона мира сыграют шахматисты, занявшие первое и второе места в турнире претендентов (Ян Непомнящий и Дин Лижэнь).

В декабре 2021 года, после победы в предыдущем матче, Магнус Карлсен заявил, что, возможно, откажется от защиты своего титула, объяснив это нехваткой мотивации, если только его соперником не будет Алиреза Фирузджа, который в 2021 году в возрасте 18 лет поднялся на второе место в мировом рейтинге.

В апреле 2022 года Карлсен дал дополнительные комментарии, заявив, что он вряд ли будет играть, при этом не упомянув ни одного потенциального соперника.

20 июля 2022 года Карлсен заявил, что отказывается от матча за титул чемпиона с Яном Непомнящим.

Турнир претендентов 2022

Матч

Таблица матча

Примечания 

Матчи за звание чемпиона мира по шахматам
2023 год в шахматах